Thorstensen ist der Familienname der folgenden Personen:

 Gabriel Thorstensen (1888–1974), norwegischer Turner
 Thomas Thorstensen (1880–1953), norwegischer Turner